Тхонбури:

 Тхонбури  — один из пятидесяти кхетов (округов) Бангкока, столицы Таиланда.
 Тхонбури — период в истории Таиланда с 1768 по 1782 годы.
 Тхонбури — железнодорожная станция Бангкока.